Выборы в Сенат США в Джорджии состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США.

Действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок был избран во  с 51,0% голосов и имел право баллотироваться на полный срок. На выборах 2020 года он опередил республиканку Келли Леффлер, которая была назначена губернатором Брайаном Кемпом после отставки Джонни Айзаксона в конце 2019 года.

Внутрипартийные выборы в Джорджии состоялись 24 мая. Второй тур всеобщих выборов предусматривался, в случае если ни один из кандидатов не набрал бы более 50% голосов. , главный операционный директор офиса госсекретаря Джорджии, назначил второй тур выборов на 6 декабря, по результатам которого Уорнок был переизбран на первый полный срок.

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
 Рафаэль Уорнок — действующий сенатор США от штата Джорджия (с 2021 года)

Участники праймериз 
 Тамара Джонсон-Шили — бизнесвумен, адвокат округа Де-Калб

Опросы

Результаты

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
  — профессиональный футболист, бывший раннинбек клуба «», сопредседатель , а также генеральный директор Renaissance Man Food Services

Участники праймериз 
  — комиссар по сельскому хозяйству Джорджии (с 2011 года)
  — бизнесмен, член  (2011—2015)
 Келвин Кинг — бизнесмен, ветеран ВВС США, основатель Osprey Management
 Джонатан Макколумн — пастор, бывший бригадный генерал спецназа армии США
 Лэтем Сэддлер — бывший директор разведывательных программ в Совете национальной безопасности при президенте Трампе, бывший офицер «Морских котиков»

Отказавшиеся от выдвижения 
  — член  (1993—2001; 2017—2021), глава округа Де-Калб (2001—2009) (ранее баллотировался на пост губернатора; ныне кандидат в Палату представителей США)
 Джеффри Дункан —  (с 2019 года), член  (2013—2017)
  —  (с 2016 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 1–го округа Джорджии (с 2015 года) (поддержал Уокера)
  — член Палаты представителей от 9–го округа Джорджии (2013—2021), кандидат в Сенат США (2020)
 Брайан Кемп — губернатор Джорджии (с 2019 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 1–го округа Джорджии (1993—2015)
 Келли Леффлер — сенатор от штата Джорджия (2020—2021)
  — председатель  (2018—2021)
 Дэвид Пердью — сенатор от штата Джорджия (2015—2021) (кандидат в губернаторы)
  — спикер  (с 2010 года)
  — член Палаты представителей от 3–го округа Джорджии (с 2017 года)
  —  (2018—2021) (поддержал Уокера)

Дебаты

Опросы

Графическое представление 

Агрегированный источник

Второй тур
Дуг Коллинз vs. Келли Леффлер

Гершель Уокер vs. Дуг Коллинз

Гершель Уокер vs. Келли Леффлер

Результаты

Праймериз Либертарианской партии

Кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Чейз Оливер — специалист по обслуживанию клиентов, председатель Либертарианской партии Атланты, кандидат в Палату представителей США (2020)

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты и форумы

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Рафаэль Уорнок vs. Гэри Блэк

Рафаэль Уорнок vs. Келли Леффлер

Рафаэль Уорнок vs. Дуг Коллинз

представитель Демократической партии vs. представитель Республиканской партии

Результаты

Второй тур

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Гэри Блэка
 Сайт кампании Тамары Джонсон-Шили
 Сайт кампании Джоша Кларка
 Сайт кампании Келвина Кинга
 Сайт кампании Чейза Оливера
 Сайт кампании Лэтема Сэддлера
 Сайт кампании Гершеля Уокера
 Сайт кампании Рафаэля Уорнока

Выборы в Сенат США в Джорджии
События 8 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год в Джорджии